Флаг Шахтёрска (Россия) — флаг муниципального образования «Шахтёрское городское поселение»
 Флаг Шахтёрска (Донбасс) — флаг города Шахтёрска.